Wes Morgan est un footballeur international jamaïcain né le  à Nottingham au Royaume-Uni. Il joue au poste de défenseur central avec Leicester City en Premier League.

Carrière en club 
En 2011, Wes Morgan est le joueur le plus ancien au club de Nottingham Forest, y ayant signé comme professionnel en 2003. Immédiatement après sa signature, il est prêté aux Kidderminster Harriers mais une blessure écourte l'expérience et le défenseur rejoint Nottingham.

Alors que le mois de  arrive et que des bruits de transfert se font entendre dans l'entourage de Morgan, Steve Cotterill, l'entraîneur de Nottingham Forest, indique son souhait de conserver le joueur. Pourtant, une semaine plus tard, Morgan est transféré à Leicester City après l'insistance de ce club qui émet trois offres en quelques jours. Morgan s'engage pour une durée de 2 ans et demi.

La saison 2015-2016, Leicester City est couronné champion de la Premier League, et Morgan joue toutes les minutes de tous les matchs de la saison.

Le , il annonce prendre sa retraite à l'issue de la saison.

Palmarès 
  Leicester City
 Champion d'Angleterre en 2016.
 Vainqueur de la Coupe d'Angleterre en 2021.
 Champion d'Angleterre de deuxième division en 2014.

Distinctions personnelles 
 Championship
 Nommé dans l'équipe de la saison 2010-2011.
 Membre de l'équipe type de Championship en 2013.
 Membre de l'équipe type de Championship en 2014.
 Membre de l'équipe type de Premier League en 2016.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international jamaïcain
Joueur du Kidderminster Harriers FC
Joueur du Nottingham Forest FC
Joueur du Leicester City FC
Naissance à Nottingham
Naissance en janvier 1984